Rozendaal steht für:

 Rozendaal, Gemeinde der Provinz Gelderland, Niederlande

Rozendaal ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Rozendaal (1957–2013), niederländischer Ornithologe
 Jan Nathan Rozendaal (* 1977), niederländischer Politiker (SGP), Administrator und Bürgermeister von Elburg

Siehe auch:
 Rosendaal
 Roosendaal